Alepisauridae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Lansvissen 
 Kraemeriidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Lansvissen